Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Głazunow – rosyjski kompozytor
 Ilja Głazunow – rosyjski malarz
 Wasilij Głazunow – radziecki wojskowy